Сероку́р-ле-Гран, Серокур-ле-Ґран () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на північний схід від Парижа, 70 км на схід від Ам'єна, 39 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 277 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 767,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Серокур-ле-Гран на сайті французького Національного інституту географії
 Серокур-ле-Гран на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серокур-ле-Гран на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серокур-ле-Гран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серокур-ле-Гран на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена